

Épisodes des aventures d'Elric 
L'ordre de lecture des nouvelles d'Elric de Melniboné

Épisodes dans le monde d'Elric sans Elric 
Elric n'apparaît pas dans les épisodes suivant, mais ces épisodes se passent dans son monde.

Épisodes hors chronologie 

Les aventures d'Elric suivantes ne s'incluent dans aucun ordre de lecture.

Ordre de lecture des nouvelles d'Elric